Il doppio del torneo di tennis Samsung Securities Cup 2008, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Łukasz Kubot e Oliver Marach che hanno battuto in finale Sanchai Ratiwatana e Sonchat Ratiwatana 7-5, 4-6, [10-6].

Teste di serie 

 Rik De Voest /  Ashley Fisher (primo turno)
 Johan Brunström /  Jean-Julien Rojer (semifinali)

 Łukasz Kubot /  Oliver Marach (Campioni)
 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Samsung Securities Cup 2008